USS Valley Forge wurden zwei Schiffe der United States Navy getauft (nach dem Lager Valley Forge):

 ein Flugzeugträger der Essex-Klasse, siehe USS Valley Forge (CV-45)
 ein Kreuzer der Ticonderoga-Klasse, siehe USS Valley Forge (CG-50)

Valley Forge